Heilig Hartbeeld (Beek, Gelderland)
Heilig Hartbeeld (Beek, Noord-Brabant)